«Miedo» puede referirse a:

Emociones, psicología, historia 
 Miedo o temor.
 Gran Miedo, movimiento popular campesino de miedo colectivo, que se desarrolló en Francia entre el 20 de julio y el 6 de agosto de 1789.
 Cultura del miedo, percepción generalizada de miedo y ansiedad, que se transmite en discursos públicos y relaciones personales, y que incluso puede afectar la manera en que las personas interactúan entre sí.

Literatura 
 Miedo (relato), relato corto del escritor austriaco Stefan Zweig.
 Estado de miedo (State of Fear en inglés), novela de ciencia ficción escrita por Michael Crichton en el año 2004.
 Juan sin miedo (cuento), cuento de hadas de los hermanos Grimm.

Películas 
 Miedo (película) o Fear (título original en inglés), película estadounidense de 1996, dirigida por James Foley.
 No tengas miedo (2011), película de cine española dirigida por Montxo Armendáriz.
 El juego del miedo o Juego macabro (Saw), película de terror/horror estrenada en 2004 y dirigida por el director australiano James Wan.
 No tengas miedo (2003), película dirigida por Gabriele Salvatores, y guionada a partir de la novela de 2001 titulada Io non ho paura, del escritor Niccolò Ammaniti.
 El salario del miedo, película franco-italiana de 1953, del género drama, dirigida por Henri-Georges Clouzot.

Música 
 Miedo (álbum), álbum de PVP.
 Miedo (canción), canción del álbum Planeta Paulina de Paulina Rubio.
 Bésame sin miedo, canción del grupo mexicano pop RBD.

Televisión y espectáculos 
 El juego del miedo (reality show), reality show chileno, producido y emitido por Televisión Nacional de Chile, y conducido por Carlos Pinto.

Política 
 Movimiento sin Miedo (MSM), partido político boliviano, fundado y dirigido por Juan del Granado, y que se inició en 1999.